«Амур і Психея» («Ерос і Психея», «Купідон і Психея») — назва кількох парних статуй:

 «Амур і Психея» — давньоримська статуя І-ІІ ст. н. е., що зберігається у Капітолійських музеях
 «Амур і Психея» — давньоримська статуя І-ІІ ст. н. е., що зберігається у «Галереї Уффіці»
 «Амур і Психея» («Психея, розбуджена поцілунком Амура») — статуя Антоніо Канови, що зберігається у двох авторських копіях у Луврі та в Ермітажі
 «Амур і Психея» — статуя Антоніо Канови, що зберігається у двох авторських копіях у Луврі та в Ермітажі